Lasek peut désigner

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Lasek, village du powiat de Gostynin
 Lasek, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Lasek, village du powiat d'Otwock

de la voïvodie de Basse-Silésie
 Lasek, village du powiat de Środa Śląska

de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Lasek, village 

de la voïvodie de Petite-Pologne
 Lasek, village du powiat de Nowy Targ

de la voïvodie de Łódź
 Lasek, village du powiat de Sieradz

Nom de famille
Bucky Lasek, un skateur américain

Divers
Le Lasek (Laser-assisted sub epithelial keratomileusis) est une technique chirurgicale de l'œil (voir Lasik)

Homonymie de toponyme